Algo cotidiano (del latín quotidiānus, de quotidĭe, diariamente) es algo periódico o diario. Puede referirse a:
 Periódico o cotidiano, una publicación diaria.
 Un suceso de la vida cotidiana.
 La historia de la vida cotidiana, una disciplina historiográfica.

Títulos de obras artísticas o literarias:
Escenas de la vida cotidiana, ópera.
La revolución de la vida cotidiana, libro.
Historias cotidianas, película.
Ciencia cotidiana, programa de televisión.